Restinga, terreno arenoso e salino
 arrecife, em Portugal é sinónimo de banco, baixio, recife
 Restinga (São Paulo), município do Estado de São Paulo
 Restinga (Porto Alegre), bairro do município de Porto Alegre
 Ilha da Restinga, ilha no litoral paraibano
 Restinga Sêca, município do Estado do Rio Grande do Sul

Desambiguação